OYM steht für:
 St. Marys Municipal Airport (FAA-Code), Flugplatz von St. Marys (Pennsylvania), Elk County (Pennsylvania), Pennsylvania

oym steht für:
 Wayampi (ISO-639-3-Code), eine der Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung